Francisco das Chagas Soares dos Santos, plus communément appelé Tiquinho ou Tiquinho Soares, né le  à Sousa, est un footballeur brésilien qui évolue au poste d'avant-centre au Botafogo FR.

Biographie 

Le , Tiquinho est transféré au FC Porto afin d'être la doublure d'André Silva.

Ses débuts sous le maillot de Porto sont prometteurs, Tiquinho réalisant un doublé pour ses débuts en février contre le Sporting Portugal. Lors de six rencontres de championnat, le brésilien marque à neuf reprises et commence à faire parler de lui en Europe. Cumulant 19 buts durant l'exercice 2016-2017, il est le second meilleur buteur du championnat.

Statistiques

Palmarès 

 FC Porto
 Championnat du Portugal
 Champion : 2018 et 2020
 Coupe du Portugal
 Vainqueur : 2020
 Supercoupe du Portugal
 Vainqueur : 2018

 Olympiakos
 Championnat de Grèce (1)
 Champion : 2022

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1991
Naissance au Paraíba
Footballeur brésilien
Joueur du CD Nacional
Joueur du Vitória SC
Joueur du FC Porto
Joueur de l'Olympiakos
Joueur du Botafogo de Futebol e Regatas